Wing Commander – stopień wojskowy w lotnictwie brytyjskim
 Wing Commander – seria gier komputerowych
 Wing Commander – serial animowany
 Wing Commander – film z 1975 roku, reż. Franz Marx
 Wing Commander (polski tytuł: Nieprzerwana akcja – Wing Commander) – film z 1999 roku, reż. Chris Roberts

Przypisy